Тиёда ():
 Тиёда — один из 23 специальных районов Токио.
 Тиёда — посёлок в Японии, находящийся в уезде Ора префектуры Гумма.
 «Тиёда» — японский броненосный крейсер, принимавший участие в русско-японской войне.